Серхио Андрес Вергара Саэс (; 25 апреля 1994, Мауле, Чили) — чилийский футболист, нападающий клуба «Минерос де Сакатекас».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Универсидад де Чили». 24 мая 2014 года в матче Кубка Чили против «Магальянес» он дебютировал за основной состав. Летом того же года для получения игровой практики Серхио на правах аренды перешёл в «Депортес Вальдивия». 31 августа в матче против «Депортес Пуэрто-Монт» он дебютировал в чилийской Сегнуде. В этом же поединке Серхио забил свой первый гол за «Депортес Вальдивия».

Летом 2015 года перешёл в мексиканскую «Селаю». 2 августа в матче против «Коррекаминос» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 18 октября в поединке против «Атланте» забил свой первый гол за «Селаю».

В начале 2017 года перешёл в «Пачуку». 29 января в матче против «Толуки» дебютировал в мексиканской Примере. В своём дебютном сезоне Вергара помог клубу выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Достижения 
 «Пачука»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Profile at AscensoMX 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Селая»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Депортес Вальдивия»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»